As eleições parlamentares europeias de 2014 na Itália foram realizadas a 25 de Maio e, serviram para eleger os 73 deputados do país para o Parlamento Europeu.

Resultados Nacionais

Resultados por círculos eleitorais

Resultados por Regiões 

2014
Italia
2014 na Itália